В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории современной Донецкой (до 1961 года — Сталинской) области, — 507 человек (в том числе 6 — дважды Героев);
 уроженцы Донецкой области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 122 человека;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Донецкую область, — 29 человек;
 лица, лишённые звания Героя Социалистического Труда, — 3 человека.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Впервые звание Героя Социалистического Труда в Донецкой (тогда Сталинской) области было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943  года троим железнодорожникам — В. Я. Дубине, П. Ф. Кривоносу и С. А. Харчевникову — за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени.

Большинство Героев Социалистического Труда в области приходится на работников сельского хозяйства — 187 человек; угольная промышленность — 158; металлургия — 60; строительство — 28; транспорт — 21; машиностроение — 15; государственное управление — 8; промышленность стройматериалов — 7; энергетика — 6; оборонная промышленность, рыбная промышленность, здравоохранение — по 2; электропромышленность, станкостроение, связь, геология, образование — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Донецкой области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Донецкой области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Лишённые звания Героя Социалистического Труда

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Донецкую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Лица, лишённые звания Героя Социалистического Труда

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Ссылки 
 Твоя, Мариуполь, слава! : Биографический справочник / Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага. — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.
 Большая советская энциклопедия в 30 томах, 3-е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»

История Донецкой области

Донецкая